Александр Григорьевич Обухов (5 октября 1921, Лукинки, Череповецкая губерния — 1 августа 1967, Киев) — советский военнослужащий, сапёр 196-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, гвардии младший сержант, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 5 октября 1921 года в деревне Лукинки (ныне — Кирилловского района Вологодской области) в крестьянской семье.

Окончил пять классов средней школы. Жил в Шлиссельбурге Ленинградской области. Работал на судах Северо-Западного речного пароходства. Окончил курсы командного состава. Был помощником капитана буксирного парохода.

Великая Отечественная война 
В 1941 году призван в ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал на Сталинградском, 1-м Прибалтийском фронтах.

Под Сталинградом А. Г. Обухов с группой разведчиков ходил в тыл врага и доставил пленного «языка», был тяжело ранен. После излечения сражался на Курской дуге.

Когда советские войска подошли к Западной Двине в районе деревни Буй Сенненского района Витебской области, командование поручило А. Г. Обухову и его товарищам форсировать реку, проникнуть на территорию, занятую врагом, и достать «языка». При захвате пленного противник обнаружил наших бойцов и открыл по ним огонь. Боевые друзья А. Г. Обухова были сразу убиты, а он ранен. Превозмогая боль и усталость, разведчик под огнём противника переправился с пленным через Западную Двину и доставил «языка» в штаб.

22 июня 1944 года в боях в районе деревни Сиротино Шумилинского района Витебской области сапёр 196-го гвардейского стрелкового полка А. Г. Обухов под огнём противника обезвредил 100 вражеских противотанковых и противопехотных мин, чем способствовал дальнейшему наступлению. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему сержанту Александру Григорьевичу Обухову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5944).

После войны 
После окончания Великой Отечественной войны демобилизовался. Работал на кондитерской фабрике начальником охраны. Окончив курсы подготовки сотрудников госбезопасности в Киеве, с марта 1948 года Обухов служил в органах МГБ/КГБ СССР. В 1950 году вступил в КПСС. В 1952 году он дополнительно окончил Ленинградскую школу МГБ. С 1953 года — на руководящей работе в органах государственной безопасности (сначала в Главном управлении государственной безопасности Министерства внутренних дел СССР, с 1954 года — в КГБ СССР). С 1956 года — сотрудник Управления особых отделов по Группе советских войск в Германии.

В 1966 году в звании подполковника вышел в отставку.

Проживал в Киеве, занимался общественной деятельностью. Скончался 1 августа 1967 года. Похоронен в Киеве на .

Награды и звания 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
 Орден Ленина.
 Орден Красной Звезды.
 Орден Славы 3-й степени.
 Медали.

Память 
 В Северо-Западном речном пароходстве именем Героя, в сентябре 1976 года был переименованный ныне ОТ-2063 буксирный теплоход. Четырехпалубный двухвинтовой буксир-толкач, с надстройкой в средней части судна и выдвинутой вперед рулевой рубкой проекта 428.1. Построенном 03.08.1973 на Судостроительном предприятии: Ganz Danubius Budapest (Венгрия, Будапешт)
Класс речного регистра: О, О-ПР, М-ПР
 В городе Кириллов Вологодской области именем Героя названа средняя школа
В Челябинске именем Героя названа улица (Металлургический район)

Примечания

Ссылки 
 
 Обухов Александр Григорьевич. Сайт «Вологодская областная библиотека им. И. В. Бабушкина».

Сапёры Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Сотрудники КГБ СССР
Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы